A fórmula molecular C4H10S4 pode referir-se a:
 Eritritol
 Peróxido de metiletil cetona
 Treitol